Список глосаріїв і словників з хімії

IUBMB Glossaries
 Enzyme Nomenclature / San Diego, California: Academic Press, 1992. https://web.archive.org/web/20071205181246/http://www.chem.qmul.ac.uk/iubmb/enzyme/
Recommendations for nomenclature and tables in biochemical thermodynamics // Pure Appl. Chem. — 1994. — V. 66. — 1641-1666. http://www.chem.qmul.ac.uk/iubmb/thermod
Symbolism and terminology in enzyme kinetics // Biochem. J. — 1983. — V. 213. — P. 561-571.
http://www.chem.qmul.ac.uk/iubmb/kinetics

IUPAC Glossaries
Atomic weights of the elements 2005 // Chem.Int. — 2005. — P.27 18. http://www.chem.qmul.ac.uk/iupac/AtWt
 Basic terminology of stereochemistry // Pure and Appl. Chem. — 1996. — V.68. — P. 2193-2222
http://www.chem.qmul.ac.uk/iupac/stereo
 Compendium of chemical terminology "The Gold book" Second edition /
Edited by A D McNaught and A Wilkinson, 1997 http://www.chem.qmul.ac.uk/iupac/bibliog/gold.html
 Definitions of terms relating to crystalline polymers (1988) // Pure Appl. Chem. — 1989. — V. 61. — No. 4. — P.769-
785 http://www.iupac.org/publications/books/pbook/PurpleBook-C4.pdf
 Definitions of terms relating to individual macromolecules, their assemblies, and dilute polymer solutions (1988) // Pure
Appl. Chem. — 1989. — V.61. — P. 211-241 http://www.iupac.org/publications/books/pbook/PurpleBook-C3.pdf
 Detailed linear representation of reaction mechanisms // Pure Appl. Chem. — 1989. — V. 61. — P. 57-81
http://www.iupac.org/publications/pac/1989/pdf/6101x0057.pdf
 Glossary for chemists of terms used in toxicology // Pure Appl. Chem. — 1993. — V. 65. — No. 9. — P. 2003-2122
http://www.iupac.org/reports/1993/6509duffus/index.html
Glossary of basic terms in polymer science //Pure Appl. Chem. — 1996. — V. 68. — No. 8. — P. 1591–1595
165. https://web.archive.org/web/20070223103549/http://www.iupac.org/reports/1996/6812jenkins/6812basicterms.pdf
 Glossary of class names of organic compounds and reactive intermediates based on structure // Pure Appl. Chem. 1995 —
V.67. — P. 1307-1375 http://www.chem.qmul.ac.uk/iupac/class
. Glossary of terms in quantities and units in clinical chemistry // Biochim Clin. — 1995. — V. 19. — P. 471-502
https://web.archive.org/web/20081006232046/http://www.labinfo.dk/English/Documents/glossary.htm
. Glossary of terms used in bioinorganic chemistry // Pure Appl. Chem. — 1997. — V. 69. — P. 1251-1303
http://www.chem.qmul.ac.uk/iupac/bioinorg
 Glossary of terms used in combinatorial chemistry // Pure Appl. Chem. — 1999. — V. 71. — No. 12. — P. 2349-2365
http://www.iupac.org/reports/1999/7112maclean
 Glossary of terms used in medicinal chemistry // Pure Appl. Chem. — 1998. — V. 70. — P. 1129-1143
http://www.chem.qmul.ac.uk/iupac/medchem/
 Glossary of terms used in photochemistry // Pure Appl. Chem. — 1996. — V. 68. — No.12. — P. 2223-2286
https://web.archive.org/web/20120225170558/http://pages.unibas.ch/epa/glossary/glossary.htm
 Glossary of terms used in physical organic chemistry // Pure Appl. Chem. — 1994. — V. 66. — P. 1077-1184
http://www.chem.qmul.ac.uk/iupac/gtpoc/
 Glossary of terms used in theoretical organic chemistry // Pure Appl. Chem. — 1999. — Vol. 71. — No. 10. — P. 1919-
1981 http://sunsite.online.globule.org/iupac/reports/1999/7110minkin/index.html
 Names for hydrogen atoms, ions and groups, and for reactions involving them // Pure Appl. Chem. — 1988. — 60. — P.
1115-1116 http://www.iupac.org/publications/pac/1988/pdf/6007x1115.pdf
 Nomenclature for organic chemical transformations // Pure Appl. Chem. — 1989. — V. 61. — P. 725-768
http://www.iupac.org/publications/pac/1989/pdf/6104x0725.pdf
 Nomenclature for the C60-Ih and C70-D5h(6) fullerenes // Pure Appl. Chem. — 2002. — V. 74. — P. 629-695
http://www.chem.qmul.ac.uk/iupac/fullerene/
 Periodic table. 2001 values for atomic weights // Pure Appl. Chem. — 2003. — V. 75. — P. 1107-1122
http://www.chem.qmul.ac.uk/iupac/AtWt/table.html
 Phane nomenclature part i: phane parent names // Pure Appl. Chem. — 1998. — V. 70. — P. 1513-1545
https://web.archive.org/web/20060703083225/http://www.chem.qmul.ac.uk/iupac/phane/
 Recommendations for nomenclature and tables in biochemical thermodynamics // Pure Appl. Chem. — 1994. — V. 66.
— P. 1641-1666 http://www.chem.qmul.ac.uk/iubmb/thermod/
 System for symbolic representation of reaction mechanisms // Pure Appl. Chem. — 1989. — V. 61. — P. 23-56
http://www.iupac.org/publications/pac/1989/pdf/6101x0023.pdf
 Treatment of variable valence in organic nomenclature // Pure Appl. Chem. — 1984. — V. 56. — P. 769-778
http://www.chem.qmul.ac.uk/iupac/hetero/Lm.html
 Glossary of basic terms in polymer science // Pure Appl. Chem. — 1996. — V. 68. — No. 12. — P. 2287-231 1
http://www.iupac.org/publications/pac/1996/pdf/6812x2287.pdf

WWW Chemistry Glossaries and Dictionaries
 Electrochemistry Dictionary http://www.corrosion-doctors.org/Principles/Glossary.htm
 Atmospheric chemistry glossary Sam Houston state university 2006 version
https://web.archive.org/web/20100105050942/http://www.shsu.edu/~chemistry/Glossary/glos.html
. Biopharmaceutical glossary http://www.genomicglossaries.com/default.asp
 Chemical safety information - glossary https://web.archive.org/web/20071027053946/http://ptcl.chem.ox.ac.uk/MSDS/glossary/GLOSSARY.html
 Chemistry glossary http://ideaplace.org/Tester/TesterVL.cgi?fd=chem&tf=chem_glossary.FB
 Combinatorial chemistry http://www.combichemistry.com/medical-chemistry-glossary.html
 Computational thermochemistry: prediction and Estimation of molecular thermodynamics
https://web.archive.org/web/20080327073431/http://srdata.nist.gov/cccbdb/glossary.asp
 Dictionary of metal terminology https://web.archive.org/web/20090319051802/http://www.metal-mart.com/Dictionary/dictlist.htm
 Dictionary of units http://www.ex.ac.uk/cimt/dictunit/dictunit.htm
 Electrochemistry dictionary http://webarchive.loc.gov/all/20011125103514/http%3A//electrochem.cwru.edu/ed/dict.htm
 Environmental chemistry http://jan.ucc.nau.edu/doetqp/courses/env440/env440_2/glossary/glossary1-6.html
 Eric Weisstein's world of science http://scienceworld.wolfram.com/chemistry/
 General chemistry glossary http://antoine.frostburg.edu/chem/senese/101/glossary.shtml
 General chemistry glossary https://web.archive.org/web/20060623231726/http://info.babylon.com/gl_index/gl_template.php?id=5789
 General chemistry terms https://web.archive.org/web/20160817031424/http://www.acurasoft.com/resources/resources.php?ShowTopic=general&Alpha=A
 Glossary of organic chemistry http://www.petrik.com/PUBLIC/library/misc/glossary_of_org_chem.htm
 Glossary of statistics http://linkage.rockefeller.edu/wli/glossary/stat.html
 Glossary of terms in surface chemistry http://www.dataphysics.de/english/service_gloss.htm
 Green chemistry glossary http://www.chemistry.org/portal/a/c/s/1/ acsdisplay.html?DOC=greenchemistryinstitute%
Cwhatare%5Cgreenchemglossary.html
 Organic chemistry http://physicalscience.jbpub.com/orgo/glossary.cfm
 Pharmaceutical chemistry (& biology) glossary http://www.genomicglossaries.com/content/chemistry.asp
 Polymer chemistry glossary http://www.kcpc.usyd.edu.au/discovery/glossary-all.html
 Polymer dictionary https://web.archive.org/web/20060312010659/http://www.borealisgroup.com/public/dictionary/Dictionary.jsp
 Sol-gel http://www.solgel.com/refdesk/glossfr.htm
 The world's largest nuclear glossary http://glossary.dataenabled.com/
Vocabulary of chromatography: short glossary http://www.uft.uni-bremen.de/chemie/Chromatography/glossary.htm
 Water science glossary of terms http://ga.water.usgs.gov/edu/dictionary.html
 Электронный статистический словарь http://www.statsoft.ru/home/textbook/glossary/default.htm
 Глоссарий терминов, используемых в квантовой химии http://quant.distant.ru/glossary.htm
 Гипер-глоссарий терминов, используемых в квантовой химии
https://web.archive.org/web/20050103180255/http://www.muctr.edu.ru/f/otf/quant/method/glossary/glos_r1.htm

Література
Глосарій термінів з хімії. Укладачі Й.Опейда, О.Швайка — Донецьк, 2008, 738с

Хімія

Списки книг